Праздники в Узбекистане:

Нерабочие праздничные дни 
Нерабочие праздничные дни закреплены в статье 131 Трудового кодекса Республики Узбекистан.

Нерабочими праздничными днями также являются первые дни праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Рабочие праздничные дни

Примечания 

 
Узбекистан
Списки:Узбекистан